Милови́дов — русская фамилия. Известные носители:

 
 Миловидов, Вадим Сергеевич (1926—2001) — Герой Советского Союза.
 
 
 Миловидов, Павел Викторович (род. 1950) — советский и российский шашист.
 Миловидов, Пётр Григорьевич — директор Рижского цирка, заслуженный артист ЛССР.
 Миловидов, Сергей Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-майор медицинской службы.

См. также